A 72 är en motorväg i Tyskland som går från Hof i delstaten Bayern via Plauen och Zwickau till Chemnitz i Sachsen. Motorvägen från sydväst till nordost är en förbindelse mellan motorvägarna A9 och A4 och den förlängs norrut till Leipzig. Hela sträckan är gemensam med, och lika lång som Europaväg 441.

Trafikplatser

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Planerad utbyggnad

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center | skyltas om till  när man har byggt vägen till Leipzig

|}

Se även
Motorväg
Lista över motorvägar i Tyskland
E441

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Bayern
Vägar i Sachsen
Listor över avfartsnummer